Harger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oscar Harger
 Edgar Burton Harger